Биши може да се односи на:

 Биши (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел
 Биши (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена